

Prénom 
Tim est un prénom masculin, qui peut être un diminutif de . Il est notamment porté par :
 Tim Bergling, plus connu comme Avicii, DJ suédois.
 Pour l'ensemble des articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste de personnalités.

Pseudonyme 

 Tim (1919-2002), pseudonyme de Louis Mitelberg, dessinateur ;
 Tim, pseudonyme de Vica, dessinateur ;
 Tim, diminutif de Timothy Hannem, dessinateur ;
 Tim, pseudonyme de Paul-Émile Daurand-Forgues ;
 Tim, surnom de Elba de Pádua Lima, footballeur ;
 Tim, musicien portugais.

Personnage de fiction 
 Tim, enquêteur de fiction créé par le dessinateur Jean-Pierre Dirick pour le divertissement des jeunes lecteurs de Pif gadget.

Œuvres 

 Tim, série télévisée belge de Jef Ceulemans (1975) ;
 Tim, court-métrage américain de Charles Brabin (1912) ;
 Tim, film australien de Michael Pate (1979), avec Mel Gibson et Piper Laurie ;
 Tim, album d'Avicii (2019).

Sigle et acronyme 
TIM peut faire référence à :
 Task-oriented Information Modelling ;
 technicien d'information médicale ;
 Telecom Italia Mobile ;
 The Incredible Machine ;
 Transports interurbains du Morbihan, ancien réseau d'autocar du département du Morbihan,; intégré en 2018 au réseau régional breton BreizhGo ;
 Transport interurbain des Mosellans ;
 Transports interurbains de Morlaix ;
 , un personnage de fiction dans la franchise de jeux vidéo Mass Effect de BioWare.  ;
 transport individuel motorisé
 Terre information magazine, magazine mensuel de l'Armée de terre française depuis 1989 ;
 Tumor-infiltrating myeloid cell (en français, cellule myéloïde infiltrante tumorale), une forme de Cellule myéloïde suppressive ;
 .

Nom de plume
Prénom américain